Schott může být:

 Schott Solar – německá společnost se sídlem v Mainzu, výrobce fotovoltaických článků

příjmení
 Anselm Schott (1843–1896) – německý římskokatolický duchovní
 Schottův misál – liturgická kniha
 Heinrich Wilhelm Schott (1794–1865) – česko-rakouský botanik a zahradník